Museo de barcos vikingos puede referirse a:

 Museo de barcos vikingos de Oslo, Noruega.
 Museo de barcos vikingos de Roskilde, Dinamarca.